

Geografia

Argentina
 Santa Ana – comune nella provincia di Tucumán
 Santa Ana – comune nella provincia di Jujuy
 Santa Ana – comune nel dipartimento di San Cosme (provincia di Corrientes)
 Santa Ana – comune nel dipartimento di Federación (provincia di Entre Ríos)
 Santa Ana – comune nel dipartimento di Uruguay (provincia di Entre Ríos)
 Santa Ana – comune nel dipartimento di Candelaria (provincia di Misiones)

Bolivia
 Santa Ana de Velasco – comune nel dipartimento di Santa Cruz (provincia di José Miguel de Velasco)
 Santa Ana del Yacuma – comune nel dipartimento di Beni (provincia di Yacuma)

Colombia
 Santa Ana – comune nel dipartimento di Magdalena

Costa Rica
 Cantone di Santa Ana – cantone della provincia di San José
 Santa Ana – distretto capoluogo del cantone omonimo

Ecuador
 Santa Ana – capoluogo del cantone di Santa Ana

El Salvador
 Santa Ana – comune in El Salvador
 Santa Ana – vulcano in El Salvador

Filippine
 Santa Ana – municipalità nella provincia di Cagayan
 Santa Ana – municipalità nella Provincia di Pampanga

Guatemala
 Santa Ana – comune del dipartimento di Petén
 Santa Ana Huista – comune del dipartimento di Huehuetenango

Honduras
 Santa Ana – comune nel dipartimento di Francisco Morazán
 Santa Ana – comune nel Dipartimento di La Paz
 Santa Ana de Yusguare – comune nel dipartimento di Choluteca

Messico
 Santa Ana – comune in Oaxaca
 Santa Ana –  comune in Sonora

Panama
 Santa Ana, comune (corregimiento) nel distretto di Los Santos
Santa Ana, comune (corregimiento) nel distretto di Panama

Spagna
 Santa Ana – comune in Spagna

Stati Uniti
 Santa Ana – città in California
 Santa Ana – fiume in California

Venezuela
 Santa Ana – comune in Venezuela

Altro
 Santa Ana – tribù nativi americani del Nuovo Messico
 Santa Ana – vento secco della California
 Santa Ana – missione gesuita in Argentina
Santa Ana – vascello di linea spagnolo in servizio tra il 1784 e il 1816

Persone 
 Antonio López de Santa Anna – politico e militare messicano

Pagine correlate 
 Sant'Anna
 Santana